Да́нни Блинд (, МФА: ; ) — нидерландский футболист, в период с 1986 по 1996 годы игрок национальной сборной.

Биография 

Один из шести футболистов, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Блинд был главным тренером в «Аяксе» с 14 марта 2005 года (сменив Рональда Кумана) до 10 мая 2006 года. За 422 дня тренерской работы Блинд привёл «Аякс» к победе в кубке и Суперкубке Нидерландов.

В декабре 2006 Блинд попал в аварию, врезавшись в остановившийся автомобиль 48-летней женщины, в котором находился 2-летний ребёнок, но он не пострадал. Блинд трижды привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В 2007 году стал техническим директором в своем первом клубе, роттердамской «Спарте». Летом 2008 года он вернулся в «Аякс» в качестве директора.

В 2012 году вошёл в тренерский штаб сборной Нидерландов в качестве помощника главных тренеров сборной — Луи ван Гала (2012—2014) и Гуса Хиддинка (2014—2015).

1 июля 2015 года 53-летний Блинд сменил на посту наставника голландской сборной Гуса Хиддинка. Контракт был рассчитан до 1 августа 2018 года. 26 марта 2017 года Федерация футбола страны решила расторгнуть контракт с Блиндом после поражения от Болгарии в квалификации ЧМ-2018.

В 2021 году ван Гал вернулся на пост главного тренера сборной Нидерландов, и Блинд снова вошёл в состав тренерского штаба команды.

Сын Дейли также футболист.

Статистика

Игровая

Тренерская

Достижения

В качестве игрока 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (5): 1990, 1994, 1995, 1996, 1998
 Обладатель Кубка Нидерландов (4): 1987, 1993, 1998, 1999
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (3): 1994, 1995, 1996
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1987
 Обладатель Кубка УЕФА: 1992
 Обладатель Кубка Лиги Чемпионов: 1995
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1995
 Обладатель Суперкубка Европы: 1995

В качестве тренера 
«Аякс»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2006
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2006

Личные достижения 
 Футболист года в Нидерландах (2): 1995, 1996
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM (2): 1995, 1996

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры сборной Нидерландов по футболу